«Бременские музыканты & Co» — режиссёрский дебют Александра Абдулова по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты», а также советских мультфильмов «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов» на её основе.

Сюжет 
Фильм является своеобразным кинопереложением мультфильмов Юрия Энтина и Василия Ливанова «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов». Трубадур и его верные друзья — Осёл, Кот, Петух и Пёс путешествуют по свету. Давно путешествуют, уже третье поколение сменилось. А может, это и вообще не животные, а бродячие артисты в их роли?..

Однажды сын Трубадура увидел прекрасную Принцессу и полюбил её с первого взгляда. Но Глупый Король не желает отдавать свою дочь замуж за бедного музыканта…

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Сергей Соловьёв при участии Александра Абдулова
 Режиссёр: Александр Абдулов
 Оператор: Юрий Шайгарданов
 Художник-постановщик: Сергей Иванов
 Композитор: Геннадий Гладков
 Аранжировка: Сергей Рудницкий
 Костюмеры: Лариса Конникова
 Гример: Нина Колодкина
 Монтажер: Вера Круглова
 Звукооператор: Дмитрий Назаров, Владимир Каплан, Владимир Черепанов

Критика и отзывы 
 Михаил Трофименков. Александр Абдулов порешил «Бременских музыкантов», Коммерсантъ, 2001.
 Фёдор Раззаков в своей книге «Ирина Алферова. Любимая женщина красавца Абдулова» (Litres, 2017 ISBN 5040253052) прямо называет фильм провалом и указывает, что после его появления Абдулов надолго прекратил попытки заниматься режиссурой и сосредоточился на актёрской деятельности.
 Мария Ким «Бременские музыканты» ценой в $2 млн, Деловая столица, 2007.
 Юрий Гейко. Как Абдулов снимал «Бременских музыкантов», 2003.

Фестивали и премии 
Фильм был номинирован в 2001 г. на премию «Ника» и участвовал в кинофестивале «Sochi Open Russian Film Festival»(2001).

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-мюзиклы России
Фильмы-мюзиклы Германии
Фильмы на русском языке
Фильмы Александра Абдулова
Экранизации произведений братьев Гримм
Фильмы России 2000 года
Фильмы Германии 2000 года
Фильмы Азербайджана 2000 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы-сказки России
Бременские музыканты
Фильмы с участием Труса, Балбеса и Бывалого